Offord steht für:

 Offord & Sons, ehemaliger britischer Karosseriebauer

Offord ist der Familienname folgender Personen:

 Cyril Offord (1906–2000), britischer Mathematiker
 Kieran Offord (* 2004), schottischer Fußballspieler